Фамилија Конде има више значења:

 Фамилија Конде, Ел Дорадо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Конде (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику